Alberto Bachelet (1923-1974) – generale e politico cileno
Alfred Bachelet (1864-1944) – compositore, direttore d'orchestra e docente francese
Gilles Bachelet (1952) – autore e illustratore francese
Giovanni Battista Bachelet (1955) – fisico e politico italiano, figlio di Vittorio
Michelle Bachelet (1951) – politica cilena, figlia di Alberto
Théodore Bachelet (1820-1879) – lessicografo, bibliografo e musicologo francese
Vittorio Bachelet (1926-1980) – giurista e politico italiano, assassinato dalle Brigate Rosse

Pagine correlate
Governo Bachelet